Корен-Беной — название населённых пунктов в России:

 Корен-Беной — село в Курчалоевском районе Чечни.
 Корен-Беной — село в Ножай-Юртовском районе Чечни.